Sergej Valerjevič Mozjakin (Сергей Валерьевич Мозякин * 30. březen 1981, Jaroslavl) je bývalý ruský hokejový útočník, který nejdelší část kariéry odehrál za Metallurg Magnitogorsk v ruské KHL.

Hráčská kariéra 
Sergej Mozjakin byl v roce 2002 draftován v devátém kole z celkového 263. místa klubem NHL – Columbus Blue Jackets.

Ocenění

Kolektivní 
 MS 2008 (zlatá medaile)
 MS 2009 (zlatá medaile)
 Vítěz KHL 2013/2014 a KHL 2016/2016
 Finále KHL 2010/2011 (stříbrná medaile)
 Finále KHL 2010/2011 (stříbrná medaile)
 Nejlepší trojka (KHL) – 2008 (spolu s Albertem Leščjovem a Nikolajem Proninem za tým Chimik Mytišči), 2013 (spolu s Nikolajem Kuljominem a Jevgenijem Malkinem za tým Metallurg Magnitogorsk) a 2014 (spolu s Danisem Zaripovem a Janem Kovářem za tým Metallurg Magnitogorsk)

Individuální 
 Zlatá hokejka (KHL) – 2013, 2014
 Zlatá přilba (KHL) – 2006, 2010, 2011, 2013, 2014
 Nejproduktivnější hráč (KHL) – 2009, 2010, 2013, 2014, 2016
 Nejlepší střelec (KHL) – 2008, 2013, 2014, 2016
 Mistr play-off (KHL) – 2014
 Gentleman na ledě (KHL) – 2007, 2009, 2011, 2013, 2014

Statistiky

Klubové statistiky

Reprezentační statistiky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 

Ruští lední hokejisté
Ruští hokejoví útočníci
Hokejisté Ruské superligy
Hokejisté KHL
Mistři světa v ledním hokeji
Olympijští vítězové reprezentující Olympijské sportovce z Ruska
Olympijští vítězové v ledním hokeji
Narození v roce 1981
Narození 30. března
Narození v Jaroslavli
Žijící lidé
Muži
Hráči draftovaní Columbusem Blue Jackets